Trio Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Trio Islands (Neuseeland), in Neuseeland
 Trio Islands (Hong Kong), vor Hong Kong